Бала () — село в Верхоянском улусе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр Арылахского наслега.

География 
Село находится в северной части Якутии, в пределах Янского плоскогорья, на левом берегу реки Сартанг, на расстоянии примерно 90 километров (по прямой) к юго-западу от посёлка Батагай, административного центра улуса. Абсолютная высота — 150 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной малоснежной зимой и коротким прохладным летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 16-17 °C; самого холодного (января) — −38 − −48 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 150—300 мм. Снежный покров держится в течение 215—235 дней в году.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50,1 %, женщины — соответственно 49,9 %.

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 95 % из 579 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из семи улиц и одного переулка.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Верхоянского улуса